Сан Хавијер има више значења:

 Сан Хавијер (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хавијер (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хавијер (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хавијер, Лос Хименез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хавијер (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хавијер (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хавијер (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хавијер (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хавијер, Ел Милагро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хавијер (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хавијер (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хавијер (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хавијер (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хавијер (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хавијер (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хавијер (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер, Сан Габријел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер, Сан Кристобал (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хавијер (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хавијер (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хавијер, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хавијер (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер, Ерлин Мадригал (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хавијер (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хавијер (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хавијер (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хавијер (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хавијер (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хавијер, Писта Аереа (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хавијер (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хавијер (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хавијер (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хавијер (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Сан Хавијер (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хавијер (Сан Хавијер, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хавијер (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хавијер (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хавијер (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хавијер (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хавијер (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хавијер (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хавијер (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику